Почино́к — деревня в Верхошижемском районе Кировской области, в составе Калачиговского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на высоте 194 м над уровнем моря.

Население 
Численность населения деревни составляет 1 человек (2010).

Примечания 

Населённые пункты Верхошижемского района